Водоврати () е село в централната част на Северна Македония, община Градско.

География 
Селото е разположено в областта Клепа, на около 6 километра западно от общинския център Градско.

История 
В XIX век Водоврати е българо-торбешко село във Велешка кааза, нахия Клепа на Османската империя. В „Етнография на вилаетите Адрианопол, Монастир и Салоника“, издадена в Константинопол в 1878 година и отразяваща статистиката на мъжкото население от 1873 Водоврати (Vodovrati) е посочено като село с 58 домакинства и 56 жители българи и 120 помаци.

Според статистиката на Васил Кънчов („Македония. Етнография и статистика“) от 1900 година селото има 660 жители, от които 60 българи християни и 600 турци.

След Междусъюзническата война в 1913 година селото попада в Сърбия.

На етническата си карта от 1927 година Леонард Шулце Йена показва Водоврат (Vodovrat) като българо-мохамеданско (помашко) село.

Бележки 

Села в община Градско